Ayden, une ville de l’État de Caroline du Nord aux États-Unis.
 Ayden, une animatrice de télévision.